Die Saison 2018/19 der italienischen Eishockeymeisterschaft war die zweite unter dem Namen Italian Hockey League (IHL). Italienischer Meister wurden die Rittner Buam.

Die oberste Stufe bildete die IHL Serie A (im Vorjahr IHL Elite) mit acht Mannschaften, welche gleichzeitig an der internationalen Alps Hockey League teilnahmen. Die eigentliche Italian Hockey League umfasste zehn Clubs. Die dritte Spielstufe bildete die Italian Hockey League Division I in zwei regionalen Gruppen.

IHL Serie A

Teilnehmer 
Neu in der Liga ist Milano Rossoblu. Die Mailänder können auf Grund einer Sonderreglung für Hauptstädte der Regionen an der AlpsHL teilnehmen. Der HC Neumarkt zog sich aus dem Spielbetrieb zurück.
Teilnehmer:

Hauptrunde 
Als Hauptrunde zählten die Spiele der italienischen Mannschaften untereinander während der Hauptrunde der AlpsHL, dabei zählte die Spiele der zusätzlichen "regionalen Runde" nicht. Die besten vier Mannschaften qualifizierten sich für die Play-Offs.

Legende:

Play-Offs

Halbfinale

Finale 

Nachdem Ritten das erste Spiel (4:3) und Asiago das zweite Spiel (6:2) gewonnen hatte, wurde die Meisterschaft in einer 20-minütigen Verlängerung entschieden. In dieser erzielte Olegs Sislannikovs in der 78. Minute das entscheidende Tor für Ritten und sicherte damit den fünften Meistertitel für Ritten Sport.

Italian Hockey League 
Neu in der Liga ist Aufsteiger Brixen. Mailand wechselte in die IHL Elite, Feltreghiaccio und Chiavenna stiegen in die Division I ab.

Teilnehmer

Hauptrunde 

Legende: ;

Master Round 
Die Mannschaften übernahmen ein Drittel der Punkte aus der Hauptrunde (abgerundet) mit in die Master Round. Die Teams spielen die Platzierungen für die Play-Offs aus.

Relegation Round 

Legende:
      Qualifikation für die Play-Offs
      Abstieg in die Division I

Play-Offs

Italian Hockey League Division I 
Zwölf Teilnehmer sind in zwei regionalen Gruppen eingeteilt:

Nicht mehr gemeldet haben: HC Valrendena, HC Valpellice, HC Sporting Pinerolo, Varese Killer Bees und HC Pustertal Junior.

Gruppe West 

Legende:
      Qualifikation für Play-Offs

Gruppe Ost 

Legende:
      Qualifikation für Play-Offs

Play-Offs

Weblinks 
 Tabellen und Ergebnisse

Einzelnachweise 

2018
Eishockeysaison 2018/19
2018
2018